HB – symbol hemoglobiny
 HB – studio filmów animowanych Hanna-Barbera
 HB – jeden ze stopni twardości ołówka
 HB – skala twardości Brinella
 HB – niemiecka marka papierosów
 HB – używany w Szwajcarii skrót od Hauptbahnhof (dworzec główny), odpowiednik niemieckiego i austriackiego "Hbf"
 HB (half board) – śniadania i obiadokolacje
 HB (Hansestadt Bremen) – oznaczenie na niemieckich tablicach rejestracyjnych samochodów z miast Brema i Bremerhaven. W Bremie są dwie dalsze litery i maksymalnie trzy liczby, w Bremerhaven jedna litera i maksymalnie cztery liczby.